Bandu Agung (Kaur Utara), een plaats in Indonesië
Bandu Agung (Muara Payang), een plaats in Indonesië